Села:
 Гуринівка — Сумська область, Білопільський район
 Гуринівка — Харківська область, Золочівський район
 Гуринівка — Чернігівська область, Корюківський район